

Geografia
Francia
 Corbère-les-Cabanes, in catalano Corbera de les Cabanes – comune del dipartimento dei Pirenei Orientali, regione dell'Occitania

Spagna
 Cabanes – comune spagnolo della provincia di Girona, comunità autonoma della Catalogna
 Cabanes – comune della provincia di Castellón, comunità autonoma Valenciana
 Cabañes de Esgueva – comune della comunità autonoma di Castiglia e León

Persone
 Guigo de Cabanes o de Cabanas (...–...) – trovatore occitano attivo nella prima metà del XIII secolo
 Max Cabanes (1947) – fumettista francese

Altro
 Castello di Cabanes – storica residenza nel comune di Rognes, dipartimento delle Bocche del Rodano, Francia

Pagine correlate
Cabanès
Les Cabannes
Cabanas
Cabañas